Bocaina ist der Name mehrerer Gemeinden in Brasilien:

 Bocaina (Piauí)
 Bocaina (São Paulo)
 Bocaina de Minas
 Bocaina do Sul